Semejante, semejanza, similitud, similar y parecido, puede hacer referencia a:
 Semejanza (filosofía)
 Prójimo
Comparable, en distintos grados:
 análogo, véase también analogía (desambiguación)
 homólogo (desambiguación),
 equivalente (desambiguación),
 igual o idéntico

En contextos lingüísticos
 Sinonimia (semántica)
 Homonimia
 Símil
 Método comparativo
En contextos matemáticos
Semejanza (geometría)
Triángulos semejantes
Matriz semejante
Monomios semejantes
En contextos jurídicos:
Analogía (Derecho)
En contextos químicos:
Similitud química
Isomería
Similitud química o Similitud química
En contextos biológicos:
Homología (biología)